Tunga (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte;
 Tunga (rivier), een rivier in het zuiden van de Indiase deelstaat Karnataka;
 Tunga, een geslacht van zandvlooien;
 Oeneis tunga, een vlindersoort uit de familie Nymphalidae;
 Potamanaxas tunga, een vlindersoort uit de familie Hesperiidae (dikkopjes);
 Tunga (kunstenaar), een Braziliaans kunstenaar.